2-й чемпионат Франции прошёл в Страсбурге с 31 августа по 7 сентября 1924 года.

Первыми финишировали три участника, по дополнительным показателям титул чемпиона Франции был присуждён Роберу Крепо.

Таблица

Ссылки 
 Strasbourg 1924 — 2ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1924 год в шахматах